Лэутары:
 Лэутары () — традиционные молдавские певцы и инструменталисты. Название происходит от слова «лэутэ» () — лютня.
 Лэутарий — ансамбль народной музыки Молдавской государственной филармонии, созданный в 1970 году на базе народного ансамбля «Мугурел».
 Лаутары — фильм Эмиля Лотяну.

Культура Молдавии